Cornély ou Cornely est un nom propre.

Patronyme 

 Guy Cornély (1921-2005), érudit français ;
 Jules ou Jean Joseph Cornély (1845-1907), journaliste français ;
 John Cornely (1989-), joueur américain de baseball ;
 Rudolf Cornely (1830-1908), bibliste jésuite allemand ;
 Thomas Cornely (1991-), joueur français de basket-ball.

Saint chrétien 
 Saint Cornély, saint protecteur du bétail dans le sud de la Bretagne

Édifices 
 Église Saint-Cornély, à Carnac, en France
 Fontaine Saint-Cornély, à Carnac, en France